Соево — деревня в Ядровской волости Псковского района Псковской области.

Расположена на правом берегу реки Кебь, южнее линии железной дороги Псков — Порхов — Дно, в 9 км к востоку от псковского микрорайона Кресты.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района